Kildare peut faire référence à :

Toponymes

Canada 
 Kildare Capes, une communauté dans le comté de Prince de l'Île-du-Prince-Édouard, au sud-est de Tignish ;
 la rivière Kildare, une rivière canadienne dans le comté de Prince sur l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Kildare (Île-du-Prince-Édouard), une communauté dans le comté de Prince de l'Île-du-Prince-Édouard, au nord-ouest de Alberton ;
 Central Kildare, une communauté dans le comté de Prince de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Saint-Ambroise-de-Kildare, une municipalité de paroisse du Québec (Canada) ;
 Sainte-Marcelline-de-Kildare, une municipalité dans la municipalité régionale de comté de Matawinie au Québec (Canada).

États-Unis 
 Kildare, ville située en Oklahoma.

Irlande 
 Kildare, une ville du comté de Kildare ;
 le comté de Kildare, une circonscription administrative de la République d'Irlande située au sud-ouest de Dublin, dans la province du Leinster ;
 le diocèse de Kildare et Leighlin, diocèse de l'Archidiocèse de Dublin en Irlande ;
 le diocèse de Meath et Kildare, un diocèse anglican de l'église d'Irlande.

Personnalités 
 Saint Conlaède de Kildare (vers 450-519), est un ermite et métallurgiste irlandais
 Sainte Brigitte d'Irlande ou Brigitte de Kildare (451-vers 525), une sainte des Églises catholique et orthodoxe
 Le titre de Comte de Kildare, est un titre de la pairie d'Irlande tenu par la Famille FitzGerald
 Kildare Dobbs (1923-2013), un écrivain, éditeur, critique littéraire et poète canadien d’origine indienne
 Les Lord-lieutenant de Kildare, sont des personnes qui ont servi en Irlande de 1831 à 1922

Cinéma 
 Le Jeune Docteur Kildare (film),  un film américain réalisé par Harold S. Bucquet, sorti en 1938
 On demande le Docteur Kildare, un film américain réalisé par Harold S. Bucquet, sorti en 1939
 Le Secret du docteur Kildare, un film américain réalisé par Harold S. Bucquet, sorti en 1939

Série 
 Le Jeune Docteur Kildare, une série télévisée américaine diffusée entre 1961 et 1966 sur le réseau NBC

Littérature 
 Livre de Kildare , un livre évangélique décrit par Giraldus Cambrensis, que l’on suppose être le Livre de Kells.

Sport 
 Kildare County Football Club, un club irlandais de football participant au Championnat d'Irlande de football
 Kildare GAA, (Kildare County Board of the Gaelic Athletic Association), une sélection de sports gaéliques basée dans la province du Leinster

Voir aussi 
 Kildare (circonscription britannique), une circonscription électorale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, de 1801 à 1885
 Kildare–Wicklow (circonscription du Dáil), une circonscription électorale irlandaise de 1921 à 1923
 Kildare (circonscription du Dáil), une ancienne circonscription électorale irlandaise de 1923 à 1937
 Kildare North (circonscription du Dáil), une circonscription électorale irlandaise
 Kildare South (circonscription du Dáil), une circonscription électorale irlandaise à partir de 1997
 Carlow-Kildare (circonscription du Dáil), une ancienne circonscription électorale irlandaise de 1937 à 1948